

Wydarzenia 

 Afryka
 arabska inwazja na Maghreb

 Europa
 Siedemnasty synod toledański uznał wszystkich Żydów w Hiszpanii za niewolników. Nakazał konfiskatę ich majątków oraz .

694